Первая Вашингтонская конференция — конференция проведённая в период с 22 декабря 1941 по 14 января 1942 года, имевшая кодовое название «Аркадия».

Конференция состоялась после поражения немецких войск под Москвой и вступления в войну США и Японии. Была посвящена разработке совместной англо-американской стратегии в войне против фашистского блока на 1942—1943 годы. В решениях конференции Германия была признана главным противником, а районы Атлантики и Европы — решающими театрами военных действий. Была достигнута договорённость о создании высшего военного органа США и Великобритании — Объединённого комитета начальников штабов с местопребыванием в Вашингтоне. Военные планы, обсуждавшиеся на конференции, исключали возможность открытия второго фронта в Европе в 1942 году. Её участники ориентировались на затяжную войну и не предусматривали в 1942 году активных военных действий на Европейском театре, перекладывая всю тяжесть войны на Советский Союз.

В период проведения конференции подписана согласованная с СССР «Декларация 26 государств 1942 г.», по которой «объединенные нации» обязались общими силами бороться против фашистских государств и не заключать с ними сепаратного мира или перемирия.

От Великобритании участвовали: Сэр Альфред Дадли Пикмэн Роджерс Паунд, Сэр Джон Грир Дилл, Артур Харрис и другие офицеры.

Литература 
 
 McNeill, William Hardy. America, Britain and Russia: Their Cooperation and Conflict 1941—1946 (1953) pp 90-118
 Matloff, Maurice, and Edwin M. Snell. Strategic Planning for Coalition Warfare 1941—1942. Washington (1953) Chapter V  and Chapter VI 

Американо-британские отношения
История Вашингтона
1941 год в политике
1942 год в политике
Декабрь 1941 года
Январь 1942 года